Happy Weekend steht für:

 Happy Weekend (Zeitschrift), Kontaktmagazin
 Happy Weekend (1983), deutscher Film von  Murray Jordan 
 Happy Weekend (1996), deutscher Film von Ed Herzog